Det tredje Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls år 1951. Alla matcher spelades i Archangelsk från 9 januari till 24 februari 1951. Vinnare blev Dynamo Moskva.

Mästerskapet avgjordes i en serie där de åtta lagen mötte varandra en gång. I undergruppen som spelades i Kazan mellan 5 och 22 januari 1951 gick de två bästa lagen upp till mästerskapsgruppen.

Mästerskapsserien

Undergruppen

1951 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1950/1951